Шонга:

 Шонга — село в Вологодской области.
 Шонга (приток Юга) — река в Вологодской области.
 Шонга (приток Кепы) — река в Карелии.
 Шонга (приток Улёмы) — река в Татарстане.